Ріу-Фріу () — португальська власна назва.

Топоніми

Ріу-Фріу (Аркуш-де-Валдевеш) — парафія.
 Ріу-Фріу (Браганса) — парафія.